Дмитрий Бочаро́в:
 Бочаров, Дмитрий Геннадиевич (более известен под фамилией Бакин; 1964—2015) — российский писатель.
 Бочаров, Дмитрий Иванович — русский штурман, исследователь Аляски.
 Бочаров, Дмитрий Сергеевич (род. 1982) — российский шахматист, гроссмейстер (2003).